Nowatzki ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Nowatzki (1889–1976), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Maximilian Nowatzki (* 1999), deutscher Handballspieler